Ronja Räubertochter steht für:
 Ronja Räubertochter, Kinderbuch von Astrid Lindgren
 Ronja Räubertochter (Animationsserie), auf dem Buch basierende japanische Fernsehserie
 Ronja Räubertochter (Film), auf dem Buch basierender schwedisch-norwegischer Spielfilm von Tage Danielsson (1984)